Une statue de Johannes Gutenberg datant de 1840, réalisée par l'artiste David d'Angers est installée sur la place Gutenberg à Strasbourg, France.

Gutenberg, inventeur des caractères mobiles, a habité à Strasbourg, de 1439 à 1444. Il est représenté tenant un parchemin avec l'inscription "et la lumière fut.".

Références

Liens externes 
 

Monument à Strasbourg
Œuvre d'art à Strasbourg
Grande Île de Strasbourg